Yasuyoshi Nara (Kanagawa, 12 december 1982) is een voormalig Japans voetballer.

Carrière
Yasuyoshi Nara speelde tussen 2001 en 2008 voor Consadole Sapporo, Thespa Kusatsu, Horikoshi, Rosso Kumamoto, Matsumoto Yamaga FC en Zweigen Kanazawa.

Statistieken

Externe link

Japans voetballer